Nocturnal (von lateinisch nocturnal für nächtlich) steht für:
 Nocturnal (Album), Album des amerikanischen Electro-Sängers Brandon Hilton
 Nocturnal (Band), deutsche Thrash-Metal-Band
 Nocturnal (Film), Filmdrama von Nathalie Biancheri aus dem Jahr 2019
 Nocturnal oder Nokturnal, mittelalterliche Sternuhr zur Ermittlung der Nachtstunden anhand der Stellung der Sterne

Siehe auch:
 Nocturna
 Nocturne
 Nocturnes